Hare Island kan verwijzen naar verschillende Canadese eilanden:

 Hare Island (Bay of Exploits), een eiland voor de noordkust van Newfoundland
 Hare Island (Bonavista Bay), een eiland voor de oostkust van Newfoundland
 Hare Island (St. John Bay), een eiland voor de westkust van Newfoundland